Termenul „sare” se poate referi la:

 Sare gemă, clorură naturală de sodiu (sinonim: halit);
 Sare de bucătărie, denumire populară a clorurii de sodiu;
 Sare de mare, sare marină din apa mărilor și oceanelor.
 Sare de lămâie, denumire populară atribuită acidului citric;
 Sare amară, denumire populară a sulfatului de magneziu;
 Sare Seignette, tartrat mixt de sodiu și potasiu;
 Sare de măcriș, combinație moleculară de acid oxalic cu oxalat acid de potasiu;
 Sare potasică, îngrășământ agricol (amestec al clorurii de potasiu cu silvinit și kainit);
 Săruri, combinații formate prin neutralizarea unui acid cu o bază (săruri acide, săruri bazice și săruri neutre);
 Săruri duble, combinații formate prin cristalizarea împreună a două săruri simple;
 Săruri cuaternare, combinații organice obținute prin reacția dintre amine terțiare și derivați halogenați reactivi;
 Săruri de diazoniu, denumire pentru diazoderivații aromatici.

Vezi și
 Drumul Sării
 Salină

Legături externe